Miasta w USA:
 Sugarloaf – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Boulder
Gminy w USA:
 Sugarloaf (ang. Sugarloaf Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 Sugarloaf (ang. Sugarloaf Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Sugarloaf (ang. Sugarloaf Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Sugarloaf (ang. Sugarloaf Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Zobacz też
 Sugar Loaf Mountain – góra w Walii
 Sugarloaf Rock – skalista wyspa w Australii
 Sugarloaf – ośrodek narciarski w USA
 głowa cukru